Jaguaribe kan syfta på:

Brasilien 

 Jaguaribe (kommun), Ceará, 
 Jaguaribe (ort), Ceará,